Грушев — топоним:

Украина 
 Волынская область
 Грушев — село, Иваничевский район.

 Ивано-Франковская область
 Грушев — село в Коломыйском районе
 Грушев — ручей в Коломыйском районе.

 Киевская область
 Грушев — село, Мироновский район.

 Львовская область
 Грушев — село, Дрогобычский район.
 Грушев — село, Яворовский район.